Die Mannschaftswettbewerbe im Badminton bei der Sommer-Universiade 2007 fanden in der Thammasat-Universität in Bangkok vom 9. bis zum 11. August 2007 statt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Endrunde

Referenzen 
 

2007 Mannschaft
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Universiade 2007/Badminton (Mannschaft)
Badminton, Mannschaft